Narciso común puede referirse a:

 El nombre común de la planta Narcissus poeticus.
 El nombre común de la planta Narcissus tazetta.